

Persone 
Marco Rossi – atleta italiano, specialista del decathlon
Marco Rossi – calciatore nato nel 1948
Marco Rossi – calciatore nato nel 1963
Marco Rossi – calciatore nato nel 1964, oggi allenatore
Marco Rossi – calciatore nato nel 1978
Marco Rossi – calciatore nato nel 1987
Marco Rossi – cestista
Marco Rossi, attore pornografico nato nel 1970
Marco Rossi – storico del movimento operaio, del movimento anarchico e dell'antifascismo
Marco Rossi – storico dell'arte
Marco Rossi – hockeista su ghiaccio
Marco Rossi – sessuologo del programma televisivo di MTV, Loveline
Marco Dino Rossi – partigiano, medaglia d'oro al valor militare

Personaggi immaginari 
Marco Rossi – personaggio dell'anime Marco
Marco Rossi – personaggio della serie di videogiochi Metal Slug